L'edizione 1997 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Vålerenga.

Classifica finale

Verdetti
Vålerenga e Moss promosse nella Tippeligaen.
Runar, Drøbak/Frogn, 'Harstad e Sarpsborg retrocesse nella 2. divisjon.

Calcio nel 1997
Campionato norvegese di calcio